Ла Карбонера има више значења:

 Ла Карбонера (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Карбонера (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Карбонера (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Карбонера (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Карбонера (Тарандаквао), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Карбонера (Атенанго дел Рио), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Карбонера (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Карбонера (Куалак), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ла Карбонера (Сан Мигел ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Карбонера (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Карбонера (Морелија), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Карбонера (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Карбонера (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Карбонера (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Карбонера (Акатлан де Перез Фигероа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Карбонера (Сан Антонино ел Алто), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Карбонера (Сан Франсиско Телистлавака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Карбонера (Сантијаго Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Карбонера (Кадерејта де Монтес), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Карбонера (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Карбонера (Керетаро), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Карбонера (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Карбонера (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Карбонера (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Карбонера (Ногалес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Карбонера (Тлакоталпан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Карбонера (Пинос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Карбонера (Табаско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику